El nombre Barqueiro puede referirse a varios topónimos de Galicia, en España:

 Localidades:
 Barqueiro, un lugar del municipio de Mañón y parroquia del mismo nombre, en la provincia de la Coruña
 Barqueiro, un lugar de la parroquia de Salto en el municipio de Cabañas, provincia de la Coruña

 Topónimos en gallego:
 Puerto del Barquero (en gallego: Porto do Barqueiro), en Mañón, parroquia de Santa María de Mogor
 Ría del Barquero, (en gallego: Ría do Barqueiro) formada por el estuario del río Sor
 Estación del Barquero (en gallego: Porto do Barqueiro), un apeadero de ferrocarril (FEVE) en Mañón